Войков — населений пункт в окрузі Бенешов, Середньочеський край.

 Войков Петро Лазарович (1888—1927) — більшовицький революціонер, радянський політичний діяч, один з організаторів і учасник розстрілу царської родини, дипломатичний робітник.